Você pode estar à procura de:
 Et cetera, expressão de origem latina
 Et Cetera, mangá criado por Tow Nakazaki
 Et Cetera, programa de televisão da Rede Aparecida.

Desambiguação